Chinela, en esta enciclopedia, puede referirse a:

 una chancleta, un tipo de sandalia hecha de una suela que se sostiene al pie por medio de una tira o cordón;
 un chapín, un calzado de uso femenino de origen español usado a partir del sigloXV y, generalmente, junto con otro tipo de calzado, más resistente;
 el nombre común de la planta Genista scorpius.